Miquel Ferrà i Juan (Palma, 1885-1947), poeta i escriptor mallorquí.
 Miquel Ferrà i Martorell (Sóller, 1940), escriptor mallorquí.